Bachleda este un nume de familie polonez. Printre personalitățile care poartă acest nume se află următorii:

 Jan Bachleda - pagina de dezambiguizare
 Jakub Bachleda - ghid și schior polonez Tatra
 Klemens Bachleda (1851–1910) - ghid montan Tatra și salvator de munte
 Marcin Bachleda (n. 1982) - săritor de schi polonez

Vezi și 
 Bachleda-Curuś

Nume de familie poloneze